

Geografia
 Vermiglio – comune della provincia di Trento

Persone
 Giuseppe Vermiglio – pittore barocco italiano
 Valerio Vermiglio – giocatore di pallavolo italiano

Altro 
 Rosso vermiglio – tonalità di rosso anche detto vermiglione
 Vermiglio – album di Francesca Romana Perrotta del 2009